Питьевое (озеро, Мурманск)
 Питьевое (озеро, Уфа)